Alocobisium är ett släkte av spindeldjur. Alocobisium ingår i familjen spinnklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnklokrypare
Alocobisium